

Nom commun 
 Un sarto est une habitation, ou un cellier, utilisé autrefois de façon temporaire en Savoie pour la culture de la vigne.

Personnalités 
 Andrea del Sarto (Gualfonda près de Florence, 1486 - Florence, 1531), est un peintre italien maniériste de la Haute Renaissance.
 Andrea del Sarto est un poème de Robert Browning mettant en scène Andrea del Sarto.
 Giuseppe Sarto, nom du pape Pie X.
 Pietro Sarto, de son vrai nom Pietro Schneider est un peintre et graveur suisse.

Toponymes 
Rivière Sarto, un affluent du lac Manouane (La Tuque), coulant du côté Ouest de la rivière Saint-Maurice, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.